Lolo Ferrari, nome artístico de Eve Valois (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 9 de fevereiro de 1963 - Grasse, Alpes Marítimos,  5 de março de 2000), foi uma personalidade televisiva, cantora, dançarina e atriz pornográfica francesa. Ela entrou no centro das atenções internacionais em 1995, aparecendo no Livro Guinness dos Recordes Francês em 1996 - e novamente no Livro Guinness de Recordes Mundial em 1999 - por ter aumentado os peitos 22 vezes. Ficou conhecida como "a mulher com os maiores peitos do mundo". Apesar da sua morte, em 2000, ter sido considerada um suicídio, as suspeitas de que o seu marido, Eric Vigne, a tivesse matado duraram até 2007, ano em que foi absolvido.

Ligações externas

Atores pornográficos da França
Naturais de Clermont-Ferrand